Cédric Hengbart (Falaise, 13 de julho de 1980) é um futebolista francês que atua como lateral-direito. Atualmente joga pelo Kerala Blasters, da Índia.

Ligações externas
Perfil em Soccerway

Futebolistas da França
Futebolistas da Association de la Jeunesse Auxerroise
Futebolistas do Stade Malherbe Caen
Futebolistas do Athletic Club Ajaccien
Naturais de Falaise